Павел Владимирович Спиридонов (род. , Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.

Карьера 
Павел Спиридонов родился в 1990 году в Москве. Мать Павла Людмила Спиридонова была профессиональной баскетболисткой. В раннем возрасте Павел уехал в Израиль, где и начал карьеру баскетболиста.

Спиридонов выступал за молодежную команду «Маккаби» из Тель-Авива, с которой становился чемпионом страны и обладателем национального кубка. Выступал за национальные сборные Израиля U-16 и U-18 под именем Даниэль Йоси Ром.

Вернувшись в Россию, играл за национальную сборную до 20 лет. С 2008 года выступал в системе люберецкого «Триумфа». Из-за тяжелой травмы был вынужден пропустить сезоны 2011/2012 и 2012/2013, но уже в следующем году вернулся на паркет и помог команде выйти в финал Кубка вызова ФИБА.

Первую половину сезона 2014/2015 Спиридонов отыграл за команду Суперлиги «Рязань». Своей результативной игрой (13,4 очка и 7,9 подборов) Павел обратил на себя «Зенита». В конце декабря 2014 года стал игроком петербургской команды. В составе «Зенита» за период с 1 января по 11 мая Павел выходил на паркет в 21 встрече Единой Лиги ВТБ и в 7 поединках Еврокубка. Средняя статистика составила 6,5 очков и 5 подборов за 20 минут на площадке.

В июле 2015 года Спиридонов перешёл в «Енисей».

Сборная России 
В составе сборной России (до 20 лет) Спиридонов сыграл на чемпионате Европы в Греции. В 7 встречах набирал 3,7 очка и 1,7 подбора.

Летом 2014 года в составе второй сборной России стал победителем Кубка Станковича.

Достижения

Клубные 
  Серебряный призёр Кубка вызова ФИБА: 2013/2014
  Серебряный призёр Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014

Сборная России 
  Обладатель Кубка Станковича: 2014

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Зенит» 

Баскетболисты России
Баскетболисты Израиля
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Рязань»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Енисей»